Кеви́н Конста́н (; 15 мая 1987, Фрежюс) — франко-гвинейский футболист, защитник. Выступал за сборную Гвинеи.

Карьера 
Кевин Констан воспитанник клуба «Тулуза». С 2004 года он стал выступать за второй состав команды. Также в промежутке между 2006 и 2008 годами он провёл 4 игры за основной состав команды. В январе 2008 года, в статусе свободного агента, Констан перешёл в клуб «Шатору», подписав годичный контракт. В первом сезоне в команде он провёл 13 игр и забил 1 гол. А во втором стал твёрдым игроком стартового состава команды. Летом 2009 года футболист продлил контракт с клубом, за который выступал ещё полтора года. В сезоне 2009/10 Кевин провёл лучший сезон в составе команды, забив 10 голов и отдав 8 голевых передач. Всего за «Шатору» Констан провёл 79 игр и забил 15 голов.

Летом 2010 года, после неудачи с переходом в «Блэкберн Роверс», Констан был арендован итальянским клубом «Кьево» с возможностью выкупа трансфера игрока за 1 млн евро. 22 сентября он дебютировал в составе команды в игре с «Наполи», которая завершилась в пользу его команды 3:1.

1 июля 2011 года Констан перешёл в клуб «Дженоа». 21 сентября 2011 года он забил первый мяч за клуб, поразив ворота «Катании».

20 июня 2012 года Кевин перешёл в «Милан» на правах аренды. В течение сезона «Милан» полностью выкупил права на игрока. Изначально приобретенный как полузащитник, под руководством тренера Массимилиано Аллегри Констан освоил позицию левого защитника. В дебютном для себя сезоне за «россонери» вышел на поле 31 раз, 6 из них в Лиге чемпионов.

21 января 2020 года объявил о завершении карьеры.

Международная карьера 
Констан родился в семье француза и матери, имевшей гвинейское происхождение. Он первоначально выбрал своей командой Францию. Со сборной до 17 лет Констан в 2004 году играл на чемпионате Европы, в финале которого забил первый гол его команды, выигравшей турнир.

В 2007 году ему было предложено играть за Гвинею. В октябре он дебютировал в составе сборной в товарищеской игре с Сенегалом. Однако несколько месяцев футболист не мог выступать, пока ФИФА проверяла гвинейское происхождение его матери Из-за этого Кевин был вынужден пропустить Кубок Африки.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на lfp.fr
 Профиль на soccernet.espn.go.com

Футболисты Франции
Футболисты Гвинеи
Игроки сборной Гвинеи по футболу
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Сьон»